Азадеган лига 1997/1998 () — 16-й сезон чемпионата Ирана по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

1997/1998
Иран
Иран
Спорт в Иране в 1997 году
Спорт в Иране в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998